О населённом пункте в Стране Басков см. Альсага

Мартин де Альзага Олабаррия (Альсага; , ) — аргентинский политический и военный деятель баскского происхождения эпохи Войны за независимость Аргентины, мэр Буэнос-Айреса.

Биография 
Родился в небольшом городке в Стране Басков и, будучи молодым человеком, говорил только по-баскски. В юности вместе со своим дядей, Матео Рамоном де Альзага, богатым торговцем с испанскими заморскими провинциями, уезжает в Америку. В 1767 году, ещё мальчиком, поступает на службу в торговый дом «Gaspar Santa Colöoma». Позднее создаёт собственную торговую фирму «Alzaga y Requena», имевшую филиалы во многих портах Испанской Америки. Предпринимательская деятельность Мартина де Альзага — выделка кожи и торговля ею — имела большой успех, в конце XVIII столетия он считался богатейшим человеком вице-королевства Рио-де-Ла-Плата. В 1775 году де Альзага вступает в брак с Магдаленой де ла Каррера Инка, с которой имел трёх сыновей и десять дочерей. В 1783 году совершает поездку на родину. После возвращения начинается его политическая деятельность: де Альзака занимает должность «defensor de pobres» (представителя беднейших слоёв населения) в городском совете Буэнос-Айреса. В 1790 году он становится прокуратором, в 1795 году — алькальдом. Участвует в открытии Торговой палаты Буэнос-Айреса. В феврале 1795 года в Буэнос-Айресе кончаются запасы зерна, городу угрожает голод, и де Альзага предлагает денежные средства для закупки всего необходимого в соседнем Монтевидео. В следующем году он в связи с болезнью уходит со всех своих государственных постов и должностей. Только в начале 1804 года де Альзага возвращается к политической деятельности и вновь избирается алькальдом. Наполеоновские войны в Европе крайне осложнили трансатлантические связи Испании с её американскими колониями и нанесли сильный удар по торговым предприятиям де Альзага. Торговля кожами начала приходить в упадок. Для выправления положения он использует на своих латифундиях труд рабов-негров. 

В середине 1806 года английская эскадра под командованием сэра Уильяма Бересфорда неожиданно захватывает Буэнос-Айрес; вице-король Рафаэль де Собремонте бежит в Кордобу, в глубь страны. Совместно с Корнелио Сааведрой де Альзага организует отряды милиции из добровольцев, которым удаётся изгнать англичан. В результате народного движения прежний вице-король был смещён и заменён на Сантьяго де Линьерса. Впоследствии де Собремонте обвинял в этом «незаконном перевороте» Мартина де Альзага. Повторная попытка англичан в 1807 году, уже занявших Монтевидео, вновь овладеть Буэнос-Айресом, в уличных боях была отражена милицией Сааведра и де Альзама. 

В 1808 году французские войска оккупируют Испанию, свергают короля Фердинанда VII и отправляют его в ссылку в Байонну. Новым королём Испании становится брат Наполеона Ботапарта, Жозеф Бонапарт. В Испании разворачивается народное восстание против французов, герилья. Связи метрополии с колониями и её управление ими практически прекращаются. В этой обстановке в испанских владениях в Америке начинается движение за отделение от Испании и независимость её колоний. Вице-король подвергается постоянным нападкам как «друг французов» с одной стороны, и как представляющий несуществующую более власть Испании — с другой. В этой обстановке де Альзага придерживался умеренной позиции представителей высших кругов Аргентины, выступавших за самостоятельность этой страны без резкого разрыва связей и отношений с Испанией. 25 мая 1810 года на народном собрании в Буэнос-Айресе (Cabildo Arbierto) власть вице-короля была заменена правительственной хунтой, во главе которой находился Корнелио Сааведра. 

В конце августа 1811 года Сааведра уезжает на север Аргентины в действующую армию, чтобы там руководить боями с испанскими войсками. Воспользовавшись этим, его политические противники в Буэнос-Айресе, группировавшиеся вокруг Мариано Морено, свергают власть хунты и создают правящей триумвират провинции Рио-де-Ла-Плата. 

В июле 1812 года, когда триумвират должен был ротировать своих членов, был открыт заговор приверженцев возвращения Аргентины под власть Испании. Де Альзага был обвинён министром обороны Бернардино Ривадавия в том, что он участвовал в нём, арестован, осуждён и вскоре расстрелян. При последующем анализе происшедшего аргентинский историк Энрике де Гандия установил полную невиновность Мартина де Альзага.

Примечания

Ссылки 
 Биография (на испанском языке)
 Биография (на испанском языке)
 Краткая биография (на испанском языке)

Политики Аргентины
Военные Аргентины
Предприниматели Испании
Предприниматели Аргентины
Казнённые в испанских колониях в XIX веке
Расстрелянные в Аргентине
Персоналии:Война за независимость испанских колоний в Америке